Бунды — это группы людей без определенной географической принадлежности, связанные эмоционально, общими интересами.

Определение 
Большинство сообществ типа «Бунд» не предполагают географического соседства, оно к нему не приписывается. Бунды авторефентны, то есть стабильность их существования поддерживается путем рефлексивного контроля внутри самой группы, который осуществляется самими её членами. Члены бундов способны производить практики и символы, которые используются зачастую внутри самих бундов. К современным организациям подобного рода можно отнести гендерные объединения, вегетарианцев, сторонников нетрадиционной медицины, сообщества дачников и прочие подобные, порой весьма специфичные, объединения. Таким образом, их появление обусловлено скорее культурно, чем социально и политически. Для подобных групп применялись термины «коллективного энтузиазма». Этот энтузиазм связан с досуговой активностью и привлекает людей больше, чем деятельность рабочая (оплачиваемая). Разница между публичной и частной сферой жизни стирается. Группа ведет внутреннюю активность и негативно воспринимает попытки экспертного контроля извне. Продукцию этой активности (художественная, письменная, спортивная, речевая, визуальная и т. д.) потребляют в основном члены этой самой группы. Бунды могут иметь собственные зоны/пространства, зачастую недолговечные, склонные к перемещению. Это хорошо видно на примере хиппи или концертных туров. Такие зоны отделены от остального общества, причем не только визуально, но, порой, и звуком, вкусом или запахом. Джордж Маккей цитирует одного из основателей фестиваля Stonehenge Free Festival, заявившего: «Наш храм — это звук, мы воюем музыкой, барабаны — как гром, цимбалы — как молния…». Культуры сопротивления (защитники прав животных, противники охоты на лис и т. д.) также являются бундами, которые представляют собой сеть независимых коллективов и сообществ, свободную сеть свободных сетей. Такие бунды представляют собой несколько кочующих групп, объединенных одной целью и время от времени пересекающихся между собой.

Происхождение слова  
Произошло слово «Бунд» от индогерманского слова bhend, значение которого схоже со значениями слов «to bind» или «to tie», то есть как «связанный» или «ограниченный», и использовалось в подобном значении со второй половины 13 века. Позднее значение этого слова стало схожим со значением современного немецкого слова Vereinigung (объединение, союз). В 15 веке значение слова поменялось уже на более схожее с современным. Это связано с Крестьянским башмаком — религиозными движениями, проходившими в 15-16 веках в Германии. Провозглашаемый символ движений — зашнурованный крестьянский ботинок — содержал в себе идеи союза и сплоченности. Таким образом, появилась связь между идеей Бунда и политическими и религиозными ассоциациями. В конце 18 века слово Bund начало принимать значение, близкое к национальному единству, а также обозначать неформальные или даже секретные сообщества, такие как, например, масоны или "Deutscher Bund" (1810—1813). Также слово «Бунд» использовалось для обозначения обществ анархистов, чьи секретные общества был более открыты, при этом цели тих объединений прозрачны, а лидер порой отсутствует. Один из примеров таких бундов — «The Socialist Bund», который был сформирован Густавом Ландауэром. Современное понимание слова «Бунд» вводит Шмаленбах, исходя из «Кружка Георге» и немецкого молодежного движения «Wandervogel». Обозначает он слово «Бунд» как некую организацию, членство в которой основано на индивидуальном выборе.

Комментарии 
Шмаленбах также предлагает дополнить Тённисовский дуализм gemeinschaft и gesellschaft понятием Bund. Он поясняет это тем, что Gemeinschaft опирается на бессознательную групповую принадлежность, в то время как Bund «означает сообщество, членство в котором является предметом осознанного и свободного выбора на основе взаимных чувств и эмоций». Тённис же остался верен своей концепции, так как он считал, что она (а, конкретнее, его понятие общности (Gemeinschaft)) включает в себя подобного рода союзы.

Литература 
 Kevin Hetherington Expressions of Identity: Space, Performance, Politics, - Ltd.: SAGE Publications, 1998. - С. 83-100 
 Джон Урри Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия / пер. с англ. Д. Кралечкина -  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — С. 205-212

Примечания 

Социология